Tauchpanzer steht für:
 Tauchpanzer III, siehe Panzerkampfwagen III #Tauchpanzer
 Tauchpanzer IV, siehe Panzerkampfwagen IV #Tauchpanzer IV